Ботола 1 2007/2008 годов () — 52-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте worldfootball.net 
 Сезон 2007/08 на сайте goalzz.com 

2007/2008
Марокко
Марокко
Спорт в Марокко в 2007 году
Спорт в Марокко в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008